Contea di Coos o Coos County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Coos (New Hampshire)
 Contea di Coos (Oregon)